Slovo Nisa má více významů. Může označovat například:

vodoteče
 Lužická Nisa, zvaná též Lučanská Nisa, Jablonecká Nisa a Zhořelecká Nisa – hraniční řeka mezi Polskem a Německem, pramení na české straně Jizerských hor, přítok Odry
 Kladská Nisa – polská řeka, přítok Odry
 Černá Nisa – česká řeka, přítok Lužické Nisy
 Bílá Nisa – česká řeka, přítok Lužické Nisy

lidská sídla
 Nysa – město v Polsku na Kladské Nise
 Nisa (Portugalsko) – město v Portugalsku
 Nisa (Turkmenistán) – historické město ležící v oblasti dnešního Turkmenistánu

organizace a stavby
 Euroregion Nisa – česko-polsko-německý euroregion
 Regiotram Nisa – projekt meziměstské tramvajové dráhy
 Univerzita Nisa – mezinárodní akademická síť v Euroregionu Nisa
 Nisa Ašchabad (Nisa Aşgabat) – fotbalový klub v Ašchabadu v Turkmenistánu
 Palác Nisa (Liberec) – polyfunkční stavba z roku 1936 v Liberci

vrchy, hory, pohoří
 Tel Nisa – izraelský pahorek

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno